Ранчо Агва Зарка има више значења:

 Ранчо Агва Зарка (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Агва Зарка (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Агва Зарка (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Агва Зарка (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику